4. podnik Světového poháru v biatlonu v sezóně 2013/14 probíhal od 3. do 5. ledna 2014 v německém Oberhofu. Na programu byly sprinty, stíhací závody a závody s hromadným startem.

Program závodů

Přehled medailí

Medailové výsledky

Muži

Ženy

Výsledky

Sprint mužů

Sprint žen

Stíhací závod mužů

Stíhací závod žen

Závod s hromadným startem mužů

Závod s hromadným startem žen

Odkazy

Reference 

Světový pohár v biatlonu 2013/2014
Biatlon v Německu
Biatlon v roce 2014